Хло́пов (Хло́пова) — русская фамилия.

Известные носители  
 Хлопов, Василий Ефимович (1900—1975) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Хлопов, Кирилл Осипович (до 1660 — после 1690) — воевода, стольник, думный дворянин, окольничий и боярин.
 Хлопов, Максим Юрьевич — доктор наук, профессор НИЯУ МИФИ.
 Хлопов, Николай Афанасьевич (1852—1909) — прозаик, драматург, журналист.
 Хлопов, Роман Александрович (1985) — российский дзюдоист.

 Хлопова, Мария Ивановна (до 1616 — до марта 1633) — дочь дворянина Ивана Хлопова из Коломны, наречённая невеста царя Михаила Федоровича.

См. также